Caldwell Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Caldwell Hall (Arkansas), NRHP-Nr. 82000843
 Caldwell Hall (New York), NRHP-Nr. 84003117
 Caldwell Hall (Texas), NRHP-Nr. 92000206